Дми́трий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 
 Кузнецов, Дмитрий Аркадьевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Дмитрий Вадимович (род. 1975) — российский политический деятель.
 Кузнецов, Дмитрий Васильевич (1922—?) — советский лётчик.
 Кузнецов, Дмитрий Викторович (род. 1965) — советский и российский футболист; тренер.

 Кузнецов, Дмитрий Иванович (1805—1889) — русский военно-морской деятель, адмирал
 Кузнецов, Дмитрий Игнатьевич (1903—1941) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Дмитрий Николаевич (Хаски; род. 1993) — российский хип-хоп исполнитель.
 Кузнецов, Дмитрий Станиславович (род. 1971) — фолк-музыкант, мультиинструменталист, композитор, продюсер.